Allerheiligenkerk (Blaton), in de Belgische provincie Henegouwen
 Allerheiligenkerk (Easton), Easton in Suffolk, Engeland
 Allerheiligenkerk (Erfurt), Erfurt, Duitsland
 Allerheiligenkerk (Himarë), Himarë, district Vlorë, prefectuur Vlorë, Albanië
 Allerheiligenkerk (Mühlhausen), in Mühlhausen, Duitsland
 Allerheiligenkerk (Praag), Praagse burcht, Praag, Tsjechië
 Allerheiligenkerk op Koelisjki, Moskou, Rusland
 Allerheiligenkerk van Krasnoje Selo, Moskou, Rusland
 All Saints Church (Odiham), in de Engelse plaats Odiham
 Allerheiligenkerk (Vilnius), in Litouwen
 Allerheiligenkerk (Warschau), in Warschau, Polen

Allerheiligenkathedraal (Hongkong), 
Allerheiligenkathedraal (Minsk)